Miejscowości w USA:
 Queen City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Queen City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cass